EMH peut désigner :
 ehrlichiose monocytique humaine, une maladie transmise par la morsure de tiques ;
 Efficient-market hypothesis (en français, hypothèse des marchés financiers efficients).